Allier puede referirse a: 

 Departamento francés de Allier.
 Río Allier, río francés, afluente del Loira.
 Allier (Altos Pirineos), comuna (municipio) francés.
 Raoul Allier, teólogo protestante.